Кондеєшть () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Беркенешть.
 Кондеєшть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Негомір.